Полковая — река в России, протекает по Оренбургской области (Беляевский район, Саракташский район). Устье реки находится в 20 км по левому берегу реки Вязовка. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от города Орск до впадения реки Сакмара. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000812112200004645.

Примечания 

Реки Беляевского района Оренбургской области
Реки Саракташского района